Vang Ho (1983) kínai síakrobatikázó-nő, olimpikon
 Vang Ho (1988) kínai vitorlázó, olimpikon